Distretto di La Merced – distretto del Perù nella regione di Ancash
Distretto di La Merced – distretto del Perù nella regione di Huancavelica